

Поркюпайн — переписна місцевість, штат Північна Дакота
 Поркюпайн — переписна місцевість, штат Південна Дакота